O Campeonato Mineiro de Rugby de 2010 foi a primeira edição da competição estadual de rugby do estado de Minas Gerais, promovida pela Federação Mineira de Rugby. O campeão foi o Belo Horizonte Rugby Clube.

Equipes participantes

Regulamento

As equipes divididas em duas chaves, enfrentam-se em turno único dentro dos grupos. Conforme a posição na classificação final, a equipe enfrenta o título com o equivalente da outra chave.

Sistema de pontuação

4 pontos - vencedor da partida
2 pontos - empate
1 ponto extra - derrota por diferença menor ou igual a 7 pontos
1 ponto extra - quatro ou mais tries convertidos
5 pontos - vitória por W.O.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Taça de Bronze (disputa de quinto lugar)

Taça de Prata (disputa de terceiro lugar)

Taça de Ouro (final)

Classificação final

2010
Rugby de 2010 no Brasil
2010 em Minas Gerais